Нико́льский мост:
 Никольский мост — мост через Комсомольский канал в городе Колпине Санкт-Петербурга.
 Никольский мост — мост в городе Кинешме Ивановской области.
 Никольским в 1836—1846 годах именовался Чернореченский мост в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Старо-Никольский мост
 Ново-Никольский мост
 Никольская площадь (Санкт-Петербург)
 Никольская улица
 Никольский переулок
 Никольский проезд